El término Super Mario Bros. puede hacer referencia a:

 Super Mario Bros., videojuego de plataformas de 1985 para la consola Nintendo Entertainment System.
 Super Mario Bros. 35, videojuego de battle royale de 2020 que utiliza elementos del videojuego de NES.
 [[Super Mario Bros. (película de 1993)|Super Mario Bros. (película de 1993)]], película de acción real basada en el videojuego.
 Super Mario Bros. La película, película animada de 2023 basada en la franquicia de Super Mario.